Steve MacIntyre (né le  à Brock dans la province de Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie 
Joueur reconnu pour ses talents de pugiliste, il a joué au niveau junior dans la LHOu avec les Blades de Saskatoon, les Rebels de Red Deer, les Raiders de Prince Albert puis les Tigers de Medicine Hat. Il devient professionnel en 2002 avec le Fury de Muskegon dans l'UHL.

En 2003, il signe son premier contrat dans la LNH avec les Rangers de New York. Il ne joue pas de matchs avec le grand club, mais plutôt dans les ligues mineures avec les équipes affiliés aux Rangers.

En juillet 2008, il signe avec les Panthers de la Floride. Soumis au ballotage, il est réclamé par les Oilers d'Edmonton et fait ses débuts dans la LNH avec cette équipe. En 22 matchs avec Edmonton, il accumule 40 minutes de pénalité et parvient à marquer 2 buts.

Statistiques

En club 

|-
| 1997-1998 ||Blades de Saskatoon ||LHOu ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1998-1999 ||Blades de Saskatoon ||LHOu ||55 ||2 ||0 ||2 ||190 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1999-2000 ||Rebels de Red Deer ||LHOu ||20 ||0 ||0 ||0 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1999-2000 ||Raiders de Prince Albert ||LHOu ||47 ||1 ||1 ||2 ||100 ||4 ||0 ||0 ||0 ||22
|-
| 2000-2001 ||Tigers de Medicine Hat ||LHOu ||4 ||1 ||0 ||1 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2000-2001 ||Blizzard de Bay County || ||31 ||14 ||16 ||30 ||260 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2001-2002 ||Fury de Muskegon ||UHL ||11 ||1 ||1 ||2 ||58 ||12 ||0 ||2 ||2 ||23
|-
| 2002-2003 ||Mission de Saint-Jean ||LHSPQ ||10 ||1 ||1 ||2 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2002-2003 ||Fury de Muskegon ||UHL ||54 ||2 ||1 ||3 ||279 ||5 ||0 ||0 ||0 ||24
|-
| 2003-2004 ||Checkers de Charlotte ||ECHL ||61 ||1 ||4 ||5 ||217 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2003-2004 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2003-2004 ||Barracudas de Jacksonville ||WHA2 ||6 ||0 ||2 ||2 ||18 ||5 ||0 ||1 ||1 ||17
|-
| 2004-2005 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||27 ||1 ||1 ||2 ||207 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2004-2005 ||Checkers de Charlotte ||ECHL ||46 ||1 ||4 ||5 ||214 ||11 ||0 ||4 ||4 ||17
|-
| 2005-2006 ||Checkers de Charlotte ||ECHL ||61 ||3 ||2 ||5 ||238 ||1 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 2006-2007 ||Mallards de Quad City ||UHL ||46 ||2 ||1 ||3 ||168 ||5 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
| 2007-2008 ||Bruins de Providence ||LAH ||62 ||2 ||3 ||5 ||213 ||5 ||0 ||0 ||0 ||9
|-
| 2008-2009 ||Oilers d'Edmonton ||LNH ||22 ||2 ||0 ||2 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 ||Oilers d'Edmonton ||LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 ||Americans de Rochester ||LAH ||34 ||0 ||2 ||2 ||86 ||6 ||0 ||0 ||0 ||23
|-
| 2009-2010 ||Panthers de la Floride ||LNH ||18 ||0 ||1 ||1 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 ||Oilers d'Edmonton ||LNH ||34 ||0 ||1 ||1 ||93 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 ||Penguins de Pittsburgh ||LNH ||12 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 ||Penguins de Wilkes-Barre/Scranton ||LAH ||24 ||1 ||0 ||1 ||59 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 ||Penguins de Wilkes-Barre/Scranton ||LAH ||29 ||0 ||0 ||0 ||70 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 ||Penguins de Pittsburgh ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 ||Barons d'Oklahoma City ||LAH ||11 ||0 ||0 ||0 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 ||Admirals de Norfolk ||LAH ||18 ||0 ||0 ||0 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 ||Grizzlies de l'Utah ||ECHL ||21 ||0 ||3 ||3 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 ||Thunderbirds de la Caroline ||FHL ||12 ||2 ||5 ||7 ||88 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Thunderbirds de la Caroline || FHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Thunderbirds de la Caroline || FHL ||11 ||1 ||5 ||6 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-

|91 ||2 ||2 ||4 ||175 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en août 1980
Naissance en Saskatchewan
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Blades de Saskatoon
Joueur des Rebels de Red Deer
Joueur des Raiders de Prince Albert
Joueur des Tigers de Medicine Hat
Joueur du Fury de Muskegon
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Barracudas de Jacksonville
Joueur des Mallards de Quad City (UHL)
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)